Jekaterina Abramova (1982), Russisch langebaanschaatsster
 Jekaterina Konstantinova (1995), Russisch shorttracker